Лу́кас А́ндерсен (; род. 13 сентября 1994, Ольборг, Дания) — датский футболист, полузащитник датского клуба «Ольборг» и сборной Дании.

Футбольная карьера 
5 марта 2011 года дебютировал в чемпионате в возрасте 16 лет и 174 дней, став самым молодым игроком «Ольборга» в высшем дивизионе чемпионата Дании.

Андерсен обычно выступает на позиции правого крайнего полузащитника, но может сыграть слева, а также в центре под нападающим. Считается самым большим талантом «Ольборга» со времён Йеспера Грёнкьера.

31 августа 2012 года перешёл в амстердамский «Аякс».

В 2011 году принял участие в юношеском чемпионате Европы.

В конце августа 2015 года Андерсен был отдан в аренду в клуб «Виллем II». В новой команде датчанин дебютировал 28 августа в матче с НЕК, выйдя на замену в середине второго тайма. 28 ноября в матче с «Твенте» отметился хет-триком.

В июле 2016 года Андерсен перешёл в швейцарский «Грассхоппер», подписав с клубом четырёхлетний контракт.

Достижения 
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте danskfodbold.com

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Грассхоппер»